w fizyce jest kwazicząstką opisującą zachowanie się plazmy.
 w biologii oznacza geny znajdujące się poza jądrem komórkowym.